Aman kan have flere betydninger

 Aman (Tolkien) – et fiktivt kontinent, der omtales i fantasy-romanen Silmarillion af den engelske forfatter J.R.R. Tolkien
 Aman (IDF) – et hebraisk akronym for Israels militære efterretningstjeneste

Se også 
 Amman
 Ammann